Ле-Рисе́ () — один из 17 кантонов департамента Об, региона Гранд-Эст, Франция. Административный центр находится в коммуне Ле-Рисе. INSEE код кантона — 1008. Кантон полностью находится в округе Труа. В 2015 году размер кантона был увеличен с 7 коммун до 57.

История 
Кантон Ле-Рисе был создан в 1801 году. До реформы 2015 года в кантон входило 7 коммун. По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Об уменьшилось с 34 до 17. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. 22 марта 2015 года к кантону Ле-Рисе присоединили 23 коммуны кантона Буйи, 25 коммун кантона Шаурс, 1 коммуну Труа-6 и 1 коммуну Бар-сюр-Сен.

Коммуны кантона 

Состав кантона до реформы 2014 года:

Население 
В таблице приведена динамика численности населения по 2012 год. В 2015 году территория кантона увеличилась на 50 коммун, а население соответственно возросло до 14 792 человек (население во время переписи 2012 года на территории, определённой в 2015 году).

Политика 
Согласно закону от 17 мая 2013 года избиратели каждого кантона в ходе выборов выбирают двух членов генерального совета департамента разного пола. Они избираются на 6 лет большинством голосов по результату одного или двух туров выборов.

В первом туре кантональных выборов 22 марта 2015 года в Ле-Рисе баллотировались 3 пары кандидатов (явка составила 55,35 %). Во втором туре 29 марта, Жан-Клод Мати и Кристин Патруа были избраны с поддержкой 53,06 % на 2015—2021 годы. Явка на выборы составила 56,94 %. В конце апреля 2015 года Жан-Клод Мати подал в отставку с должности члена генерального совета департамента. Его заменил Жан-Мишель Апфер.

Примечания 

Кантоны департамента Об